Осада Сьюдад-Родриго:
 Осада Сьюдад-Родриго (1810)
 Осада Сьюдад-Родриго (1812)